Molekulska formula -{C5H10O}- se može odnositi na:

 2-Metiltetrahidrofuran
 2-Pentanon
 3-Pentanon
 Ciklopentanol
 Izoprenol
 Metil izopropil keton
 Pentanal
 Prenol
 Tetrahidropiran